Die neunte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1989 in Bonn zusammen, um den sechsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung 
Die Versammlung setzte sich aus 1038 Mitgliedern zusammen.

Mitglieder 
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Länderparlamente ist der Name des Landes vermerkt.

Ersatzmitglieder 
Mehrere von den Länderparlamenten gewählte Mitglieder nahmen nicht an der Bundesversammlung teil. Stattdessen rückten die auf den Wahlvorschlägen der Landtagsfraktionen benannten Ersatzmitglieder nach.

Entschuldigt waren die Bundestagsabgeordneten Lieselotte Berger, Peter Harry Carstensen, Udo Ehrbar, Willy Wimmer (alle CDU), Hans Büchler (SPD), Josef Grünbeck (FDP), Angelika Beer, Karitas Hensel, Imma Hillerich, Jutta Oesterle-Schwerin, Helga Brahmst-Rock, Gertrud Schilling, Erika Trenz (alle Grüne) sowie Sieglinde Frieß (AL).

Einzelnachweise 

09
Politik 1989
Mitglieder der 09 Bundesversammlung #Deutschland